Ilia Vladimirovitch Gorokhov - en russe :  (Il’â Vladimirovič Gorohov) et en anglais :  (né le  à Iaroslavl en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il débute dans la Superliga en 1995. Il est repêché en ,  au total par les Rangers de New York au repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey. Avec les cheminots, il a remporté le championnat national en 1997, 2002 et 2003. En 2009, il signe au Salavat Ioulaïev Oufa. Il décroche la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Superliga 
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au Cinquième Match des étoiles avec la conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1992-1993|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 39|| 2|| 0|| 2|| 14|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 53|| 4|| 0|| 4|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 53|| 4|| 0|| 4|| || || || || || 
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga || 43|| 0|| 3|| 3|| 10|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 7|| 1|| 3|| 4|| 60|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 22|| 1|| 1|| 2|| 6|| || || || || 
|-
|rowspan="3"|1997-1998|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| CSK VVS Samara || Superliga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
|rowspan="2"|1997-1998|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 23|| 2|| 9|| 11|| 34|| || || || || 
|-
|CSK VVS Samara 2|| Pervaïa Liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl 2|| Vyschaïa liga|| 2|| 0|| 4|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
|1999-2000|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 37|| 1|| 6|| 7|| 61|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 5|| 6|| 11|| 40|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 43|| 3|| 7|| 10|| 51|| || || || || 
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 29|| 1|| 2|| 3|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 17|| 1|| 1|| 2|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 39|| 0|| 3|| 3|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 5|| 11|| 16|| 34|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 51|| 8|| 9|| 17|| 26|| 11|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 45|| 4|| 6|| 10|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 49|| 4|| 2|| 6|| 38|| 16|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 31|| 1|| 3|| 4|| 50|| 9|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 36|| 7|| 8|| 15|| 24|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 4|| 8|| 12|| 48|| 24|| 5|| 5|| 10|| 22
|-
| 2011-2012|| OHK Dinamo || KHL|| 44|| 9|| 4|| 13|| 38|| 21|| 3|| 8|| 11|| 18
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 43|| 7|| 16|| 23|| 61|| 21|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2013-2014|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 48|| 2|| 12|| 14|| 49|| 18|| 2|| 5|| 7|| 22
|-
| 2014-2015|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53 || 4 || 7 || 11 || 54 || 6 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 56|| 2|| 10|| 12||22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| rowspan=2|2016-2017 || HK Sotchi|| KHL || 27|| 1|| 5|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|1997||align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 8||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en août 1977
Naissance à Iaroslavl
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Sotchi
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine